Aelita – radziecki niemy film.

Zobacz też